Discover bezeichnet:

 Discover (Zeitschrift), US-amerikanisches Wissenschaftsmagazin
 Discover Card, US-amerikanische Kreditkarte
 Discover Middleeast, deutsches Kultur- und Wirtschaftsmagazin im Nahen Osten
 Discover (KDE), Softwareverwaltung des KDE-Desktops für Linux